Petershöhle ist der Name folgender Höhlen:

 Petershöhle (bei Beuron) im Landkreis Sigmaringen in Baden-Württemberg
 Petershöhle bei Hartenstein im Landkreis Nürnberger Land in Bayern

Siehe auch:
 Peterloch